The Test – cortometraggio del 1909 diretto da David W. Griffith
 The Test – cortometraggio del 1911 diretto da Allan Dwan
 The Test – cortometraggio del 1912 diretto da Frank Montgomery
 The Test – cortometraggio del 1913 diretto da Bert Haldane
 The Test – cortometraggio del 1913 diretto da Harry Lambert (Harry Lambart)
 The Test – cortometraggio del 1914 diretto da Wallace Reid
 The Test – cortometraggio del 1914 diretto da Tom Santschi
 The Test – cortometraggio del 1915 diretto da James W. Castle
 The Test – film del 1916 diretto da George Fitzmaurice
 The Test – film del 1916 diretto da Charles Calvert
 The Test – film del 1922 diretto da Ford Beebe e Leo D. Maloney
 The Test – film del 1926 diretto da William J. Elliott
 The Test – film del 1935 diretto da Bernard B. Ray